Notes et références 

Red Ice